Гутенберг, от немските Guttenberg и Gutenberg, може да се отнася за:

 Гутенберг – община в Северна Бавария, Германия;
 Гутенберг – община в Рейнланд-Пфалц, Германия;

 Личности
 Йоханес Гутенберг – немски металург и изобретател;
 Карл-Теодор Фрайхер фон унд цу Гутенберг – немски политик и министър на икономиката.

 виж още
 Проект Гутенберг – електронна библиотека
 българска издателстка къща Гутенберг